Лас Куатро Милпас има више значења:

 Лас Куатро Милпас (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Куатро Милпас (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Куатро Милпас (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Куатро Милпас, Ел Тепаме (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Куатро Милпас (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Куатро Милпас, Ранчо дел Тио Педро (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Куатро Милпас (Тепетонго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику